Buñuel (Navarra), municipi de Navarra, a la comarca de Tudela, dins la merindad de Tudela
 Luis Buñuel Portolés (Calanda, 1900 - Ciutat de Mèxic, 1983), director cinematogràfic